Ženská čtyřhra St. Petersburg Ladies Trophy 2018 probíhala na přelomu ledna a února 2018. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár složený z Lotyšky Jeļeny Ostapenkové a Polky Alicje Rosolské, jehož členky nestartovaly společně. Ostapenková se rozhodla soutěže nezúčastnit, na rozdíl od dvouhry. Spoluhráčkou Rosolské se stala Španělka Lara Arruabarrenová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Kudrjavcevové a Srebotnikové.

Vítězem se stal nenasazený švýcarsko-ruský pár Timea Bacsinszká a Věra Zvonarevová, který ve finále zdolal za 1.11 hodin rusko-slovinskou dvojici Alla Kudrjavcevová a Katarina Srebotniková. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–1 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Bacsinszká vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Zvonarevovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství a vůbec první od deblového triumfu na Australian Open 2012. Během následného přerušení tenisové kariéry se ruská tenistka stala matkou a získala magisterský titul v oboru globální studia a politologie na Northeastern University.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Darija Juraková /  Renata Voráčová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2018